Pitkäkoski kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkäkoski (vattendrag i Finland), Norra Österbotten,

Norge 

 Langfossen (vattenfall i Norge, Finnmark fylke), Sør-Varanger, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar